

Astronomia 
 26488 Beiser – asteroide della fascia principale

Persone 
 Trude Beiser (1927) – sciatrice austriaca
 Arthur Beiser (1931) – fisico e geofisico statunitense
 Maya Beiser (1965) – violoncellista israelo-statunitense